Typeface steht für:
 ein alternativer Begriff für Schriftart
 eine Comicfigur aus dem Marvel-Universum
 Typeface (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Justine Nagan (2009)